Die Saison 1999/2000 war die 55. reguläre Saison der International Hockey League. Während der regulären Saison bestritten die 13 Teams jeweils 82 Spiele. In den Play-offs setzten sich die Chicago Wolves durch und gewannen den zweiten Turner Cup in ihrer Vereinsgeschichte.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Fort Wayne Komets wechselten in die United Hockey League.
 Die Indianapolis Ice wechselten in die Central Hockey League.
 Die Las Vegas Thunder stellten den Spielbetrieb ein.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Eastern Conference

Western Conference

Turner-Cup-Playoffs

Turner-Cup-Sieger

Vergebene Trophäen

Mannschaftstrophäen

Individuelle Trophäen

Weblinks 
 Saison 1999/2000 auf hockeydb.com (englisch)

1999/2000
Eishockeysaison 1999/2000